De Carlo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Carlo, Caroli, De Carli, Decarli, Di Carlo, De Caroli, Carli, De Carolis, Carlovich, Carletti, Carlini, Carlino, Carlin, Carlucci, Carluccio, Carluzzi, Carlotti, Carlotto, Carlot, Carlozzi, Carloni, Carlone, Carlon, Carlesi, Carlisi, Carlesso.

Origine e diffusione 
Deriva dal nome italiano Carlo, a sua volta derivato dal tedesco Karl, latinizzato in Carolus, Carlus e Carlonus. Karl a sua volta deriva dal prefisso tedesco karla che significa "uomo di condizione libera".

De Carlo è un cognome diffuso soprattutto nel Meridione (secondo paginebianche.it in Italia ci sono 1843 De Carlo, sparsi in 474 comuni) con una particolare concentrazione in Puglia e Basilicata. Mentre la variante Carli è diffusa prevalentemente nel centro-nord Italia.

Persone
 Agostino Maria De Carlo, filosofo ed educatore italiano
 Andrea De Carlo, scrittore italiano contemporaneo
 Giancarlo De Carlo, architetto italiano contemporaneo
 Yvonne De Carlo, lo pseudonimo dell'attrice Peggy Yvonne Middleton
 Luca De Carlo, Senatore della Repubblica Italiana

Variante Carli

Antonio Francesco Carli, basso italiano
Arnaldo Carli, ciclista italiano
Carlo Carli, politico, nato nel 1832
Carlo Carli, politico, nato nel 1945

Variante Carlini

Alessandro Carlini ex calciatore
Agostino Carlini scultore e pittore
Armando Carlini filosofo
Francesco Carlini astronomo e matematico

Variante Carletti

 Angelo Carletti, religioso e letterato
 Beppe Carletti, musicista membro dei Nomadi
 Francesco Carletti, esploratore
 Max Carletti, chitarrista

Curiosità 
Il protagonista di un fumetto edito dalla Sergio Bonelli Editore si chiama Napoleone Di Carlo.

Bibliografia 
 Emidio De Felice, Dizionario dei cognomi italiani, Mondadori Editore, ISBN 88-04-48099-8

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cognomi italiani